Karang Agung (Jejawi), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Semaka), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Simpang), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Batu Raja Barat), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Kedurang), een plaats in Indonesië
Karang Agung (Way Tenong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing